Blomfield ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Blomfield, englischer Architekt
 Charles James Blomfield, englischer Bischof
 Sara Louisa Blomfield, anglo-irische Autorin
 Edward Valentine Blomfield, Altphilologe
 Francis Blomfield, englischer Cricketspieler
 Francis Blomfield, englischer Historiker
 Reginald Blomfield, englischer Architekt
 Peter Blomfield, englischer Philanthropist und Bischof

Siehe auch:
 Bloomfield